Miškovský je příjmení. Ženskou variantou je Miškovská.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Josef Miškovský – český sociální a regionální geograf
 Jozef Miškovský (1859–1940) – český novinář, spisovatel, nakladatel a historik
 Radek Miškovský (1990) – český rychlostní kanoista
 Vojtech Miškovský (1924–2008) – slovenský fotbalista
 Zelda Šneurson Miškovská (1914–1984) – izraelská básnířka

Česká příjmení
Slovenská příjmení